Montanari ist der Familienname folgender Personen: 

 Alano Montanari (* ?), italienischer Motorradfahrer 
 Andrea Montanari (* 1965), italienischer Leichtathlet 
 Antonio Montanari (1676–1737), italienischer Violinist und Komponist 
 Christian Montanari (* 1981), san-marinesischer Rennfahrer 
 Danila Montanari (* 1948), italienische Schriftstellerin 
 Elke Montanari (* 1963), deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Enrico Montanari (* 1985), italienischer Radrennfahrer 
 Franco Montanari (* 1950), italienischer Altphilologe 
 Geminiano Montanari (1633–1687), italienischer Astronom und Linsenschleifer
 Gianni Montanari (1949–2020), italienischer Science-Fiction-Autor, Übersetzer und Herausgeber
 Ilson de Jesus Montanari (* 1959), brasilianischer Geistlicher, Kurienerzbischof der römisch-katholischen Kirche
 Lidia Montanari (1948–2018), italienische Schauspielerin und Regisseurin 
 Marcello Montanari (* 1965), italienischer Fußballspieler
 Mark Montanari (* 1969), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Massimo Montanari (* 1949), italienischer Historiker 
 Nunzio Montanari (1915–1993), italienischer Pianist und Komponist
 Raul Montanari (* 1959), italienischer Schriftsteller 
 Richard Montanari (* 1952), US-amerikanischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Essayist 
 Rino Montanari (1945–2000), italienischer Radsportler
 Sergio Montanari (1937–1999), italienischer Filmeditor
 Stefano Montanari (* 1949), italienischer Politiker und Schriftsteller 
 Tomaso Montanari (* 1971), italienischer Kunsthistoriker
 Wolfango Montanari (1931–2021), italienischer Leichtathlet

Montanari steht für: 
 (8421) Montanari, nach Geminiano Montanari benannter Asteroid
 Montanari (Mondkrater), benannt nach Geminiano Montanari
 Montanari (Puppenhersteller), in den 1850er bis in die 1870er Jahre in Großbritannien tätiger Puppenhersteller mit Sitz in London